Nakatsu (Oita), een stad in de Japanse prefectuur Oita
Nakatsu (Wakayama), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Wakayama